Pico Alto (Agualva) — vulcão no arquipélago dos Açores, Portugal
Pico Alto (Norte Pequeno) — elevação no arquipélago dos Açores, Portugal
Pico Alto (Santo Amaro) — elevação de origem vulcânica no arquipélago dos Açores, Portugal
Pico Alto (Vila do Porto) — localizado nos Açores, Portugal

Desambiguações de topônimos